Morbier puede referirse a:
 Morbier, comuna de Francia, en el departamento de Jura.
 Morbier, queso típico de la región de Franco Condado.
 Río Morbier, afluente del Ródano.